В статье описывается влияние аварии на Чернобыльской АЭС на культуру, крупнейшей ядерной аварии в мире, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Обзор 
Слово «Чернобыль» стало синонимом понятия ядерной катастрофы. Ссылаясь на политический ущерб от неумелой первоначальной реакции на катастрофу, эксперты иногда используют фразу «чернобыльская аварий» для описания предполагаемых аналогичных разрушительных неудач, таких как ответные меры на пандемию COVID-19. Украина объявила о намерении открыть зону бедствия для туристических целей. Во многих культурных произведениях Чернобыль упоминается как катастрофа.

Документальные фильмы 
  (1987), документальный фильм режиссёра Роллана Сергиенко.
  (1993), документальный фильм, исследующий катастрофу и её последствия для жителей Белоруссии, России и Украины.
  (2003), документальный фильм о последствиях катастрофы для здоровья детей в этом районе.
 Кличко, документальный фильм о чемпионах мира в супертяжелом весе Виталии и Владимире Кличко, в котором упоминается об их покойном отце Владимире Родановиче Кличко, высокопоставленном офицере красных ВВС, участвовавшем в операции по ликвидации последствий катастрофы, погибшем в 2011 году.
 Surviving Disaster: Chernobyl Nuclear Disaster — документальный фильм BBC о событиях на Чернобыльской АЭС во время аварии и сразу после неё, с акцентом на роль Валерия Легасова.
 Чернобыльская битва (2006), документальный фильм с живыми кадрами во время ситуации в Припяти и силовой установки.
 «Русский дятел» (2015), документальный фильм, в котором исследуются события, приведшие к чернобыльской катастрофе.
  (2006), испанский документальный фильм о трёх маленьких украинских детях, непосредственно пострадавших от катастрофы.
 Белая лошадь, короткометражный документальный фильм о человеке, который впервые за 20 лет вернулся в свой дом на Украине.

Художественные фильмы 
 Новая рождественская сказка (1988), Фрэнк Кросс, увидев призрак своего босса: «Нет, вы — галлюцинация, вызванная алкоголем… Русская водка отравлена Чернобылем!»
 Чернобыль: Последнее предупреждение (1991) исследует катастрофу.
 «Звездный путь 7: Неоткрытая страна» (1991) начинается с аналогичной катастрофы взрывающейся луны (Праксис), события которой подчеркивают инопланетную клингонскую империю, которая отчасти является аллегорией Советского Союза.
 В фильме «Обнажённая» (1993) с Дэвидом Тьюлисом в главной роли эксцентричный главный герой Джонни цитирует Откровение Иоанна Богослова и замечает, что русский перевод Чернобыля — «полынь». Эта цитата также используется в качестве образца в альбоме  (1997).
 Японский аниматор Хаяо Миядзаки написал и снял клип On Your Mark (1995) для японского поп-дуэта Chage &amp; Aska. По сути, это было анимационное музыкальное видео продолжительностью почти семь минут. Начальная сцена показывает чистую, старомодную и явно заброшенную деревушку, над которой возвышается огромная асимметричная версия чернобыльского «саркофага». В интервью 1995 года журналу Animage Миядзаки сравнил саркофаг на видео с Чернобылем, отметив сохранение жизни растений.
 В комедийном фильме «Мужчина по вызову 2» (2005) персонаж Дьюс Бигалоу знакомится со Светланой, женщиной, которая родилась в Чернобыле и в результате катастрофы у неё вместо носа пенис.
 Короткометражка 2008 года «Дверь» (2008) рассказывает о человеке, который ворвался в безлюдную Припять, чтобы взять дверь своего старого дома и использовать её в качестве носилок для похорон дочери.
 Действие фильма «Универсальный солдат 3: Возрождение» (2009) вращается вокруг террористов, захватывающих контроль над Чернобылем и угрожающих обнажить реактор.
 В комедийном фильме о путешествиях во времени «Машина времени в джакузи» (2010) гидромассажная ванна превращается в машину времени, когда на её элементы управления проливается запрещенный российский энергетический напиток «Черноблый». Главные герои переносятся в 1986 год, всего за несколько недель до реальной чернобыльской катастрофы.
 Совместный российско-украинско-немецкий фильм «В субботу» (2011; международное название «Невинная суббота») инсценирует события в Припяти в часы и дни после катастрофы, до того, как советские власти приняли решение об эвакуации. Фильм вошел в программу 61-ого Берлинского международного кинофестиваля.
 В фильме «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2011) автоботы и NEST отправляются в Чернобыль, чтобы найти древние кибертронные технологии (изначально они должны были обнаружить источник утечки радиации). Однако, как только он найден, внезапно появляется Ударная волна и разрушает растение.
 Фильм ужасов «Дневники Чернобыля» (2012) вращается вокруг группы студентов колледжа, которые совершают экстремальный тур по Припяти, но обнаруживают, что их преследует и преследует группа таинственных существ.
 Последние 20 минут пятого фильма из серии «Крепкий орешек» «Добрый день, крепкий орешек» (2013) происходят в Чернобыле.

Литература 
 Белорусская писательница Светлана Алексиевич в 1997 году опубликовала книгу «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». В течение 10 лет после аварии она беседовала более чем с пятьюстами свидетелями аварии, включая пожарных, ликвидаторов, политиков, врачей, физиков и рядовых граждан. Книга описывает психологическую и личностную трагедию, которой стала Чернобыльская авария.
 Роман Маркияна Камыша о  «Прогулка в зону». Во Франции роман был выпущен под названием La Zone и был тепло встречен французскими критиками. Культовый французский журнал Le Nouvel Observateur назвал её «потрясающей книгой» а журнал  включил её в список «Выбор месяца».
 Катастрофа является движущей силой сюжета в мини-сериале Marvel Comics Meltdown (1988) с участием Росомахи и Хэвока .
 Действие романа Мартина Смита «» (2005) происходит в основном в Чернобыле, когда московский сыщик Аркадий Ренко расследует убийство влиятельного бизнесмена в этом районе после того, как партнер бизнесмена умер в Москве от лучевой болезни. Обе жертвы были причастны к аварии 20 лет назад.
 В романе «» болгарского писателя  рассматривается влияние Чернобыля на целостность стран Восточной Европы в конце 1980-х годов. Большой эпизод книги представляет собой обмен письмами между главным героем и «малоизвестным советским и украинским товарищем» с описанием катастрофы.
 Общество немецкого языка выбрало слово Чернобыль () как .
 Роман Кристы Вольф 1987 года «Несчастный случай» (нем. Störfall) повествует с точки зрения рассказчика-женщины от первого лица мысли и события того дня, когда до неё дошли новости о Чернобыльской аварии, и представляет собой критику утопии. видения, игнорирующие человеческую сторону социального прогресса/
 В романе Фредерика Поля  (1987) катастрофа рассматривается с точки зрения лиц, причастных к ней.
 В 2004 году фотограф Елена Филатова опубликовала на своем сайте фоторепортаж о своих одиночных мотоциклетных поездках по Припяти и Чернобыльской зоне отчуждения. Позже выяснилось, что история одиночной поездки на мотоцикле стала мистификацией и большинство её фотографий было сделано во время экскурсии.
 Книга  «Дайвинг-команда с нулевым счетчиком» (2007) — это краткий рассказ о катастрофе, рассказанный от первого лица Борисом Яковлевичем Прушинским, главным инженером Министерства атомной энергии СССР. История впервые появилась в журнале BOMB, а затем появилась в сборнике рассказов Шепарда « Как бы ты понял, в любом случае» (2007), Vintage Books.
 В романе Даррага МакКеона «» (2014) катастрофа используется в качестве фона для хроники распада СССР.
 В альбоме комиксов  , вышедшем в 2011 году, главным героям предстоит расследовать загадочные события, происходящие в Чернобыле через 25 лет после катастрофы.
 В первом томе трилогии Гильермо Дель Торо и Чака Хогана «Штамм» профессор Абрахам Сетракян объясняет, что Учителя естественным образом привлекают места величайших бедствий и злодеяний человечества. В томе 2 «Падение» коррумпированный бизнесмен Элдрич Палмер встречается с «Мастером», лидером вампиров- изгоев, в Припяти, чтобы спланировать захват мира вампирами.

Музыка 
 Советский композитор Микаэл Таривердиев весной 1987 года написал симфонию для органа «Чернобыль» — через полгода после того, как побывал в Киеве и Чернобыле. Она состоит из двух частей — «Зона» и «Quo vadis?».
 Польский певец Яцек Качмарский написал песню под названием «Dzień Gniewu II (Czarnobyl)» (День гнева II (Чернобыль), написанную в мае 1986 года и выпущенную годом позже) о дне катастрофы в Припяти, жители которой не знали о разворачивающаяся трагедия. Песня сочетает спокойную музыку, похожую на балладу, с перспективой неминуемой смерти (например, «Вокруг колодца на заднем дворе / мокрые улыбающиеся лица / ребёнок гонится за колесом / его тоже убивают»), служа песней протеста. против советского подхода к катастрофе и секретности, которая её окружала.
 Песня 1986 года «Jijiji» аргентинской рок-группы  была вдохновлена этим инцидентом.
 Песня «Киев» французской певицы .
 Песня Дэвида Боуи «» 1987 года была вдохновлена катастрофой.
 Этот инцидент также послужил вдохновением для песни " Burli " из альбома 1987 года Liebe, Tod & Teufel австрийской поп-группы Erste Allgemeine Verunsicherung. В нём рассказывается история «Бурли» (австрийский диалект немецкого слова «мальчик»), родившегося с множественными физическими уродствами после ядерной аварии и заключенного браком с девушкой с аналогичными уродствами в результате чернобыльской катастрофы. («Auch sie hat einiges zuviel / als Andenken an Tschernobyl» «У неё тоже многовато / На память о Чернобыле»). Синглу было отказано в трансляции на западногерманском радио из-за того, что его сочли нечувствительным к жертвам катастрофы и лицам с ограниченными возможностями и в целом.
 Английская хеви-металл группа Saxon описала свой личный опыт катастрофы в треке «Red Alert» из своего альбома Destiny 1988 года.
 Песня японской панк-группы The Blue Hearts «Chernobyl» на их сингле 1988 года «» была написана в знак протеста против ядерной энергетики. В то время звукозаписывающий лейбл группы был связан с атомной промышленностью, поэтому группа покинула лейбл, чтобы выпустить песню.
 «Первомай в Киеве», песня группы «Watchtower» из их альбома «» 1989 года. Название песни представляет собой каламбур на праздновании Первомая, которое прошло в Киеве всего через несколько дней после взрыва, как ни в чём не бывало, как и не было сигнала бедствия.
 Песня Пола Саймона 1990 года «Can’t Run But», найденная на Rhythm of the Saints, содержит ссылки на катастрофу.
 Немецкая электронная группа Kraftwerk упоминает Чернобыль в начале своего ремикса 1991 года в песне «Radioactivity», выпущенную в составе альбома The Mix. Чернобыль упоминается наряду с другими местами ядерных инцидентов и аварий, такими как Три-Майл-Айленд, Уиндскейл, Хиросима и Нагасаки. Имена были включены в ремикс на песню, потому что некоторые критики сочли оригинальную версию песни слишком оптимистичной по отношению к ядерной энергии.
 Американская рэп-группа Outkast ссылается на катастрофу в песне «Millenium» в своём втором альбоме ATLiens, выпущенном в 1996 году. Лирика André 3000 начинается с фразы «Я и все вокруг меня нестабильно, как Чернобыль» .
 Канадский композитор Лариса Кузьменко сочинила фортепианную пьесу «Памяти: жертвам Чернобыля» в 1997 году. Внутри пьесы представлены музыкальные мотивы, взрывы, радиоактивные частицы и песнопения мертвым.
 В песне 1997 года «Spam» группы  утверждается, что продукт сделан в Чернобыле, что рифмуется со строкой «Он розовый и овальный».
 У шведской блэк-метал-группы Craft есть песня, относящаяся к катастрофе под названием «Reaktor 4» на их втором альбоме «Terror Propaganda», выпущенном в 2002 году.
 «Симфония № 1 ~ Чернобыль» канадско-украинского композитора Александра Яковчука, написанная в 1986 году и впервые исполненная в 2006 году.
 Клип на песню 2007 года «» британского рэпера Example снят в Припяти, с акцентом на некоторые части города, которые сильно пострадали от стихийного бедствия.
 Кроссовер-трэш-группа Municipal Waste написала песню под названием «Wolves of Chernobyl», которая была о последствиях радиоактивных осадков, для их альбома  2009 года.
 Каталонская неоклассическая группа Der Blaue Reiter посвятила свой альбом 2009 года Nuclear Sun — Chronicle of a Nuclear Disaster Чернобыльской катастрофе.
 Клип на песню Sweet People в исполнении украинского участника конкурса «Евровидение-2010» Алёши был снят в Припяти.
 «Colony Collapse» из альбома 2014 года Lost Forever // Lost Together британской группы Architects отсылает к катастрофе.
 Немецкая дэт-метал группа Cytotoxin черпает многие свои лирические темы из Чернобыльской катастрофы.
 Немецкая трэш-метал группа «Traitor» в своей песне «Reactor 4» 2015 года рассказывает о ядерной катастрофе 1986 года.
 Бразильский музыкант Фреди Эндрес (из группы Comunidade Nin-Jitsu) называет себя «DJ Chernobyl» в сольном проекте. Это прозвище происходит от футбольного чемпионата MTV Brasil Rockgol, на котором ведущие комика сравнили его стрижку с аварией на атомной станции.
 Американская трэш-металлическая группа Hatchet основала свою песню «Living In Extinction» (из альбома Fear Beyond Lunacy 2015 года) на чернобыльской катастрофе.
 Российская группа Amatory посвятила Чернобыльской катастрофе песню «Черно» из альбома DOOM (2019).

Картины 
 Чернобыльской катастрофе посвящена серия из 30 картин киргизско-украинского художника Романа Гуманюка «Огни Припяти, или Тени Чернобыля». В 2012 году артист побывал на Украине, посетив Припять и саму Чернобыльской АЭС. Впечатления от увиденного легли в основу его работ.

Телевидение 
 Мини-сериал «Чернобыль», продюсированный HBO и Sky Atlantic, вышел в эфир 6 мая 2019 года.
 Украинский мини-сериал «Мотыльки», вышедший в эфир 27 апреля 2013 года.
 30 сентября 2009 года в эпизоде реалити-шоу  на Syfy рассказывалось о расследовании паранормальных явлений, происходящем на месте происшествия.
 В эпизоде «Маранафа» первого сезона сериала «Тысячелетие» герой Фрэнк Блэк выслеживает русского антихриста, который вызвал чернобыльскую катастрофу.
 В 23-й серии 2-го сезона сериала «Скорпион» («Чернобыльские намерения», дата выхода 18 апреля 2016 г.) команда работает над проблемой с чернобыльским саркофагом.
 В телесериале «Событие» персонаж Томас считается ответственным за катастрофу в Чернобыле после попытки перевезти топливные стержни с места происшествия с использованием инопланетных технологий.
 В 5-м эпизоде 9-го сезона «Симпсонов» («The Last Temptation of Homer») Гомер и его новая коллега Минди Симмонс представляют атомную электростанцию на съезде национальной энергетики в столице. Многие прохожие кричат у стенда атомной электростанции, кульминацией которых является крик: «Больше никаких Чернобылей!», побуждая Гомера бросить в него кирпич.
 В 7-м эпизоде 7-го сезона «Симпсонов» («King-Size Homer») Гомер получает медаль и обещание снова похудеть от своего босса мистера Бернса, когда Гомер спасает город, превратив потенциальный Чернобыль в всего лишь Три-Майл-Айленд.
 Homer the Moe
 В эпизоде 2 сезона «Секретных материалов» «Хозяин» главный антагонист, мутантное существо, получившее название «Человек-случайник», прослеживается до российского грузового корабля, который перевозил радиоактивные сточные воды из Чернобыля.
 В британском сериале Top Gear, сезон 21, серия 3, вышедшего в эфир 16 февраля 2014 года, ведущие Джереми Кларксон и Джеймс Мэй должны были проехать мимо реактора в качестве части испытания. У Кларксона кончилось топливо, и его заставили остановиться недалеко от реактора.

Видеоигры 
 Компьютерная игра STALKER: Shadow of Chernobyl (2007), приквел к ней STALKER: Clear Sky и её продолжение STALKER: Call of Pripyat основаны на чернобыльской АЭС, катастрофе и окрестностях. В первых двух играх силовая установка является настройкой финальных этапов. На игры также сильно повлияли роман «Пикник на обочине» и фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Действие игры разворачивается в зоне отчуждения; хотя Зона не воспроизводится в точности, различные ориентиры, географические особенности и общая география напоминают и основаны на полевых поездках в Зону. Электростанцию охраняет фанатичный культ под названием «Монолит», который поклоняется инопланетному кристаллу, находящемуся в реакторе № 4.
 Видеоигра Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) включает миссию 11 «All Ghillied Up» и миссию 12 «One Shot One Kill» и многопользовательскую карту «Bloc», действие которой происходит в зданиях и на улицах вокруг заброшенной Припяти. Опасности радиации и диких собак — элементы игрового процесса.
 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) включает карту Spec Ops «Hidden» и области, ранее показанные в «All Ghillied Up». Также есть многопользовательская карта «Пустошь», действие которой происходит на окраине Припяти. Реактор 4 можно увидеть вдалеке в одной области карты. В том случае, если кто-то взорвет тактическое ядерное оружие, можно увидеть взрыв, исходящий от реактора.
 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) включает в себя флешбэк-ролик миссии «One Shot One Kill» с точки зрения игрового персонажа Юрия и антагониста сериала Владимира Макарова, ставших свидетелями покушения на Имрана Захаева.
 Считалось, что аркадная игра Chelnov (1988) была названа в честь событий в Чернобыле, несмотря на то, что некоторые разработчики заявляли, что она не связана с чернобыльской катастрофой, другие разработчики заявили, что изначально у неё было альтернативное название, но было изменено на Chelnov из-за недавних событий в Чернобыле.
 В Counter-Strike: Global Offensive есть карта, основанная на Чернобыле, под названием «de_cache».
 Грядущая научно-фантастическая хоррор-игра Chernobylite базируется в зоне отчуждения после чернобыльской катастрофы.
 В домашней компьютерной игре Maniac Mansion (1987) игрок может найти скрытый ядерный реактор, описанный как «сделанный в Чернобыле».
 Скрытый разговор о кодеке в видеоигре Metal Gear Solid (1998) показывает, что второстепенный персонаж Наташа Романенко родилась в Припяти и жила в трех километрах к северу оттуда. Катастрофа произошла, когда ей было 10 лет и привела к смерти её родителей от лучевой болезни несколько лет спустя, а также к её жесткой позиции против ядерного оружия.
 В предыстории видеоигры Snatcher (1988) рассказывается об ужасающей катастрофе, известной как «Катастрофа», в результате взрыва на ядерном объекте в Чернотоне, в результате которого в атмосферу был выброшен биотоксин под названием Люцифер-Альфа, который убивает человека. большой процент населения мира. Упомянутая катастрофа имеет сходство с аварией на Чернобыльской АЭС.
 У Рейудзи Утсухо из «Подземного анимизма» (2008) франшизы Touhou Project правая нога залита бетоном, как у «Слоновой ноги». Её дизайн также может быть вдохновлен якобы «Чернобыльским дроздом».

Примечания

Литература 
 Дэвид Р. Марплс Социальные последствия Чернобыльской катастрофы, глава 4 Образы Чернобыля — Искусство и общественность, стр. 125—160